Osoby o tym nazwisku:
 Anastasija Makiejewa – rosyjska aktorka
 Olga Makiejewa – ukraińska prawnik, polityk i separatystka
 Ksenija Makiejewa – rosyjska piłkarka ręczna